Lo UK Championship 2021 è stato il sesto evento professionistico della stagione 2021-2022 di snooker, il quinto Ranking, e la 45ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 23 novembre al 5 dicembre 2021, presso lo York Barbican di York, in Inghilterra.

È stato il primo evento stagionale della Tripla corona dello snooker.

Il torneo è stato vinto da Zhao Xintong, il quale ha battuto in finale Luca Brecel per 10-5. Il cinese si è aggiudicato così il suo primo UK Championship, che coincide con il suo primo titolo Ranking (e professionistico, in generale) e il suo primo titolo della Tripla Corona, in carriera.

Zhao è divenuto il 69º giocatore diverso a conquistare un titolo Ranking e il quarto cinese, dopo Ding Junhui, Liang Wenbó e Yan Bingtao, il terzo ad ottenere un torneo della Tripla Corona, dopo Ding Junhui e Yan Bingtao, e l'ottavo non britannico, dopo Patsy Fagan, Perrie Mans, Cliff Thorburn, Ken Doherty, Ding Junhui, Neil Robertson e Yan Bingtao, oltre ad essere il primo giocatore nato negli anni 1990 a figurare nell'albo d'oro dei tre tornei. Il giocatore nato a Xi'an ha, inoltre, eguagliato il record di Judd Trump, come vincitore più giovane di questo torneo (24 anni). Brecel ha raggiunto la sua terza finale in un evento valido per la classifica mondiale, la prima dal China Championship 2017, vinta contro Shaun Murphy.

Zhao e Brecel non si sfidavano in uno scontro diretto dai sessantaquattresimi di finale del Welsh Open 2021, in cui a trionfare era stato il cinese, per 4-2. L'ultima finale valida per il Ranking disputata da due giocatori non figuranti tra i primi 16 della classifica era stata quella dello Shoot-Out 2020, vinta da Michael Holt su Zhou Yuelong.

Il campione in carica era Neil Robertson, il quale è stato eliminato ai sessantaquattresimi di finale da John Astley. L'ultimo detentore del titolo ad essere stato estromesso da questo torneo al primo turno era stato proprio l'australiano, nel 2016.

Durante il corso del torneo sono stati realizzati 119 century breaks, diciassette in meno della precedente edizione.

Il 24 novembre 2021 Gary Wilson ha realizzato il suo quarto 147 in carriera, eguagliando a questa quota Marco Fu e Neil Robertson, il 172° della storia dello snooker professionistico, il sesto di questa stagione, l'ottavo del 2021 anno solare (di cui Wilson aveva realizzato il secondo, durante la WST Pro Series, il 20 gennaio) e il diciannovesimo della storia di questo torneo, durante il match vinto per 6-2 contro Ian Burns, nei sessantaquattresimi di finale. È il terzo anno consecutivo in cui viene messo a referto un maximum break in questo torneo.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Totale: £

Panoramica

Aspetti tecnici 
Dopo aver disputato l'edizione 2020 alla Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra, in quanto unica bolla in grado di ospitare tutto lo staff necessario per i tornei, compresi i giocatori, il torneo si svolge al Barbican Centre di York, sede dell'evento dal 2001 al 2006 e dal 2011 al 2019, struttura che viene aperta al pubblico.

Aspetti sportivi 
L'evento è valevole per la classifica mondiale per la trentottesima edizione consecutiva.

Viene confermato per intero il montepremi delle precedenti due edizioni.

Il 17 giugno 2021 l'azienda rivenditrice di auto online Cazoo comunica di essersi accordata con la Matchroom – principale azionista del World Snooker Tour – per sponsorizzare il Champion of Champions, lo UK Championship e il Masters, oltre che il World Grand Prix, il Players Championship e il Tour Championship – facenti già parte della Cazoo Series – nella stagione 2021-2022.

Il vincitore del torneo ha il diritto di partecipare al Champion of Champions 2022.

Sono assenti al torneo Igor Figueiredo e Marco Fu, i quali vengono sostituiti dai dilettanti Ross Muir e John Astley. Ricevono un invito anche Sanderson Lam, Michael Georgiou, Si Jiahui, Soheil Vahedi, Michael White e David Lilley, i quali sono i prescelti per completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Il 21 novembre 2021 dà forfait Lee Walker (in quanto positivo al COVID-19), il quale viene sostituito dal dilettante Bai Langning.

Copertura 
Le seguenti emittenti e piattaforme streaming hanno trasmesso lo UK Championship 2021.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 119 century breaks.

Maximum breaks 
Durante il corso delle qualificazioni per il torneo è stato realizzato un maximum break.

Note

Voci correlate 
 UK Championship
 Tripla corona dello snooker
 Stagione 2021-2022 di snooker

Collegamenti esterni 
 

2021
Competizioni sportive a York
Snooker nel 2021